Börckel oder Boerckel  ist der Familienname von:

 Alfred Börckel (1851–1928), deutscher Bibliothekar und Schriftsteller
 Fritz Boerckel (1898–1980), deutscher Jurist